Сагарадзе () — грузинская фамилия. Означает одного из артистов хора, хориста. Известные носители:
 Сагарадзе, Виктор Владимирович (род. 1941) — учёный-материаловед, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени П. П. Аносова.
 Сагарадзе, Георгий Илларионович (1906—1986) — грузинский советский актёр театра и кино, народный артист Грузинской ССР.